Калу́га — многозначный термин.

Населённые пункты 
Россия
 Калуга — город, административный центр Калужской области.
 Калуга — село в Фёдоровском районе Саратовской области.
 Калуга — посёлок в составе города Казани, Татарстан.
 Калуга — деревня в Орловском районе Орловской области.

Украина
 Калуга — село в Березнеговатском районе Николаевской области.

Фамилия 
 Калуга — фамилия белорусского происхождения.

Транспорт 
Аэропорт (авиация)
 «Калуга» (Грабцево) — международный аэропорт в ~6 км северо-восточнее от центра города Калуги.

Железнодорожные станции
 Калуга-1 — железнодорожная станция в городе Калуге, Калужской области.
 Калуга-2 — железнодорожная станция в городском округе Калуга, расположена в ~12 км от центра города (Киевское направление Московской железной дороги).

Биология 
Рыбы
 Калуга — пресноводная рыба рода белуг, семейства осетровых.

Техника 
Корабли и морские суда
 ДЭПЛ «Калуга» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877 «Палтус».

Спортивные клубы 
 «Калуга» — футбольный клуб из города Калуга Калужской области.

Здания и сооружения 
 «Калуга XXI» — торгово-развлекательный комплекс в городе Калуге.
 «Калуга» — гостиница на ул. Кирова в городе Калуге.
 ТЦ «Калуга» — торговый центр в Калуге на ул. Кирова. До 1990-х годов — универмаг «Калуга».

Прочее 
 Сражение у Дербент-калуги

См. также 

 История Калуги
 
 Калужка

Примечания